Classe Pathfinder – classe di esploratori della Royal Navy
Classe Pathfinder – classe di navi da ricerca della United States Navy